DAC puede referirse a:
 Conversión digital-analógica (del inglés Digital-to-Analog Conversion)
 Diseño asistido por computador
 Control de Acceso Discrecional (DAC) de los sistemas Unix
 Aeropuerto Internacional Zia (Bangladés), en su código IATA.
 DAC Departamento de Aviación Civil, de Brasil
 Directores Argentinos Cinematográficos DAC, entidad de los directores de cine de Argentina.
 División_Mecanizada_«Brunete»_n.º_1 DAC, División Acorazada, unidad militar española.

Acrónimos